Мађарска абецеда је варијанта латиничне абецеде коју користи мађарски језик. Има 44 слова, ако убрајамо и специјалне лигаменте -{x, y, q,}- и -{w}-, који нису интегрални део писаног језика, али се користе у складу са архаичним начелом мађарског правописа.

Слова 

Слова Мађарске абецеде су (по свом абецедном реду):

Самогласници 

Мађарска абецеда садржи 14 самогласника, који чине 7 парова самогласника, кратке и дуге варијанте истог звука.

Сугласници 

Међу сугласницима мађарске абецеде, постоје вишесложна слова настала комбинацијом више (два или три) латиничних слова. Она су: -{Dz, Dzs, Cs ...}-

Извори

Литература 
-{Magyar Tudományos Akadémia: A magyar helyesírás szabályai; tizenegyedik kiadás, 1984; tizenegyedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomat, 1994; Akadémiai Kiadó, Budapest; }-

У преводу: Мађарска академија наука: Правила мађарског правописа; једанаесто издање, 1984; једанаесто (у саставу примера прерађено) штампање, 1994; Академска издавачка кућа, Будимпешта.

Мађарски језик
Латиница